Се́льское поселе́ние «Селенду́ма» — муниципальное образование в Селенгинском районе Бурятии Российской Федерации.

Административный центр — село Селендума. Включает 5 населённых пунктов.

География 
МО СП «Селендума» находится на юго-западе района на левобережье реки Селенги. Земли поселения занимают южную часть восточной половины Тамчинской равнины (Зун-Тамча) и, к югу, равнину междуречья Темника и Баян-Гола; на северо-западе — правобережье Темника в пределах Ацульского заказника. На северо-востоке поселение занимает степные западные склоны массива Тойон, на юге — северные склоны Боргойского хребта, на юго-западе — часть Боргойской степи.

На севере МО СП «Селендума» граничит с МО СП «Гусиное Озеро», на северо-востоке — с МО СП «Новоселенгинское», на востоке по реке Селенге — с МО СП «Убур-Дзокойское», на юго-западе — с Джидинским районом, на западе — с МО СП «Иройское», и по реке Темник и железнодорожной линией на северо-западе — с МО СП «Темник». 

C северо-востока на юго-запад территорию МО СП «Селендума» пересекает региональная автомагистраль  Гусиноозёрск — Закаменск; с севера на юг проходит южная ветка Восточно-Сибирской железной дороги Улан-Удэ — Наушки с расположенными на ней станцией Селендума, о. п. Темник и о. п. 5822 км.

История 
Статус и границы городского поселения установлены Законом Республики Бурятия от 31 декабря 2004 года № 985-III «Об установлении границ, образовании и наделении статусом муниципальных образований в Республике Бурятия».

В 2005 году городское поселение преобразовано в сельское поселение «Селендума».

6 мая 2013 года к сельскому поселению присоединена территория упразднённого сельского поселения «Ехэ-Цаган».

Население

Состав сельского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Селенгинского района
Сельские поселения Бурятии
Упразднённые городские поселения Бурятии
Городские поселения, упразднённые в 2013 году